Nel 2009 firma assieme a Tinto Brass e Caterina Varzi la sceneggiatura del corto Hotel Courbet presentato nel 2009 alla 66 Mostra del Cinema di Venezia.